Соколов, Владимир Дмитриевич:
 Соколов, Владимир Дмитриевич (1932—2016) — доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный деятель науки России.
 Соколов, Владимир Дмитриевич (1855—1917) — русский геолог и гидрогеолог.
 Соколов, Владимир Дмитриевич (более известен под фамилией Самарин; 1913—1995) — немецкий журналист, американский литератор, исследователь и общественный деятель.